Петровское — село (до 2018 года — деревня) в Ивановском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица, зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится примерно в 9 км на юго-восток от Истры, высота над уровнем моря 211 м. Ближайшие населённые пункты — Борки в 3 км, Ивановское и Красновидово в 4 км.

Рядом проходит федеральная автотрасса Балтия  и пересекающее её Московское малое кольцо .

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Петровское на карте 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра